«Га́рфилд и его друзья» () — американский мультипликационный сериал, основанный на персонажах комиксов Джима Дэвиса.

Выходил на протяжении семи сезонов с 1988 по 1995 год. Производство было прекращено в 1994 году на волне зрительского успеха по финансовым соображениям. За весь период существования мультсериала создатели «Гарфилда» получили 4 премии «Эмми». Посредством телевизионной синдикации транслировался в 80 странах мира и был переведён более, чем на 40 языков.

В 2019 году права на франшизу перешли к Nickelodeon, который, в свою очередь, запустил в производство новый мультсериал о коте и о его друзьях.

Сюжет 
Гарфилд относится к семейству кошачьих, представляет собой упитанное нахальное животное, хотя сам о себе он так не думает, так как исключительно самолюбив. Любимое лакомство Гарфилда — лазанья, можно даже сказать, что кот живёт исключительно ради этого блюда и именно по этой причине не может выдержать ни одной диеты.

У Гарфилда, безусловно, много друзей, при этом одни из самых верных — это его добродушный хозяин Джон и забавный пёс Оди, которого кот хоть и считает тупейшим созданием в мире и издевается над ним как только может, но в то же время они между собой не раз проявляли настоящую дружбу. Также у Гарфилда есть девушка Пенелопа, хотя в некоторых сериях фигурируют и другие возлюбленные кошки Гарфилда.

Каждая серия начиналась с того, что закадровый голос Гэри Оуэнса представлял шоу следующим образом: . В первых пяти сезонах Гарфилд отбивал чечётку через забор и включал проигрыватель. Начиная с шестого сезона, показывался полный концертный зал. В седьмом (и последнем) сезоне на заставке, которая представляла собой склейку кадров с котом из разных серий в контексте разных жизненных ситуаций, была использована зажигательная песня в стиле рэп, спетая Дж. Р. Джонстоном. Эта заставка не попадала на DVD-диски и телепоказы во всех странах синдикации, кроме оригинального канала показа CBS в США (на DVD-дисках и во всех международных версиях эта рэп-тема заменена на трек «Мы готовы к вечеринке»), только в релизах на пиратских и полулегальных видеокассетах 1990-х годов.

Персонажи 
 Гарфилд () — рыжий полосатый кот, который предпочитает проводить время за едой (любимые блюда: пицца, паста и лазанья, так как родился в итальянском ресторане), а также спит и смотрит телевизор.
 Джон () — молодой холостой и закомплексованный мультипликатор, который никак не может найти себе девушку на всю жизнь. Единственное, что ему удаётся — общаться хорошо с ветеринаром Лиз, которая, в свою очередь, не рассматривает Джона как кандидатуру.
 Оди () — пёс Джона, которого Гарфилд считает тупейшим созданием на планете. Зачастую кот обижает Оди, хотя порой они вместе выполняют некоторые задания и дружат.
 Нёрмал () — кот подруги Джона, самый привлекательный котёнок по версии всех, кроме Гарфилда, который главной целью в своей жизни считает спровадить её почтой в Абу-Даби.
 Клоун Бинки () — телезвезда города, в котором живёт Джон со своими питомцами. Раздражает Гарфилда своими глупыми шутками, от которых часто страдает и сам кот.
 Лиз () — ветеринар Гарфилда и Оди, лучшая подруга Джона. 
 Opcoн () — поросёнок, главное животное на ферме, любит читать книги, лёжа в своем болоте. Командует всеми своими подопечными, муштрует Роя за его лень и защищает Уэйда от подстерегающих его опасностей. Когда читает книги, его воображение неумышленно переносит всю ферму в события произведения.
 Poй () — петух-пранкер, бездельник. В основном, подшучивает над Уэйдом, хотя другие жители фермы также от него страдают.
 Уэйд () — утка, которая боится всего и всех подряд, даже бабочек. Ходит в спасательном круге с вырезанной на нём утиной головой, которая повторяет все движения головы Уэйда.
 Бo () — добродушный, ответственный баран, который часто помогает Орсону в хозяйстве.
 Ланолинa () — сестра Бо, также ответственная, но злая: любит спорить с братом абсолютно на любые темы.
 Брукеp () — цыплёнок, который увлекается ловлей червей.
 Шелдон () — недовылупившийся брат Брукера, яйцо с торчащими из скорлупы ножками. Из-за своей неполноценности не может ничем помочь своим друзьям, поэтому часто ходит вместе со своим братом за компанию.

Список серий

Сезон 1 
 Тишина и покой — Разыскивается: Уэйд — Гарфилд на Гавайях
 Весёлая Коробка — Неопознанный  летающий Орсон — Школа послушания
 Ночной Кошмар — Банановый нос — Ода Одди
 Гарфилд, не бойся — Шелдон в скорлупе — И нечего чихать 
 Перемещающий опыт Гарфилда — Уэйд, которого ты боишься — Хорошая мышь 
 Сложность идентификаций — Плохая игра — На дереве
 Весомая проблема — Охота на червяка — Плохой кот, Хороший кот
 Голод и одиночество — Возвращение могучей свиньи — Справедливый обмен
 Шоу Бинки — Соблюдайте спокойствие — Не двигайся
 Волшебная палочка — Короткая история — Проклятие понедельника 
 Самый породистый — День крахмального пудинга — Всё про Одди
 Мститель в плаще — Уэйд учиться летать — Горе-садоводы
 Не забывай меня — Я люблю, когда ты рядом — Борьба с покупками

Сезон 2 
 Незваный гость — Кто смеётся последним — Толстые и пушистые 
 Пока ты спал — Хватижение — Не будите спящего кота
 Ворота большого города — Яичница-болтунья — Ганс и Гарфилд
 Грязевой монстр + Судьбоносное печенье + Микроволновый выходной
 Один хороший папоротник заслуживает другого — Круговорот добра — Чёрная книга
 Легенда об озере — Секретный агент Орсон — Здоровая вражда
 Увольнение Бинки + Огни рампы + Красавица и Чудовище
 Лазаньевая зона — Спящий поросёнок — Гарфилд-телохранитель
 Как проучить бандита + Месть петуха + Свет! Камера! Гарфилд!
 Ранчо "Хорьковые равнины" — Хрю-Хрю Геракл — Умник
 Основное блюдо + Ничего смешного + Нападение Гуппи-Мутантов
 Рободи — Первая аптечка Уэйда — Video Victim
 The Curse of the Klopman — Mud Sweet Mud — Rainy Day Dreams
 Basket Brawl — Origin of Power Pig — Cactus Jack Rides Again
 Binky Goes Bad! — Barn of Fear — Mini-Mall Matters
 Attention Getting Garfield — Swine Trek — It Must Be True!
 Arrivederci, Odie! — Gort Goes Good — Feeling Feline
 The Bear Facts — Nothing To Be Afraid Of — The Big Talker
 Cactus Makes Perfect — Hogcules II — Crime and Nourishment
 T.V. of Tomorrow — Little Red Riding Egg — Well-Fed Feline
 Invasion of the Big Robots — Shelf Esteem — Housebreak Hotel
 First Class Feline — Hamelot — How to Be Funny!
 Mystic Manor — Flop Goes the Weasel — The Legend of Long Jon
 China Cat — Cock-a-Doodle Dandy — Beach Blanket Bonzo
 Lemon-Aid — Hog Noon — Video Airlines
 The Mail Animal — Peanut-Brained Rooster — Mummy Dearest

Сезон 3 
 Skyway Robbery — The Bunny Rabbits Is Coming! — Close Encounters of the Garfield Kind
 Astro-Cat! — Cock-A-Doodle Duel — Cinderella Cat
 Ship Shape — Barn of Fear II — Break a Leg
 Twice Told Tale — Orson Goes on Vacation — Wedding Bell Blues
 Clean Sweep — Secrets of the Animated Cartoon — How the West Was Lost
 Binky Gets Cancelled Again! — Orson’s Diner — Flat Tired
 Return of the Buddy Bears — Much Ado About Lanolin — Reigning Cats and Dogs
 Fit for a King — Ben Hog — Dessert in the Desert
 Hound of the Arbuckles — Red Alert — Urban Arbuckle
 Odielocks and the Three Cats — Quack to the Future — Beddy Buy
 Count Lasagna — Mystery Guest — Rodent Rampage
 Feline Felon — The Legal Eagle — The Cactus Saga
 D.J. Jon — Cornfinger — Five Minute Warning
 Wonderful World — The Orson Awards — The Garfield Workout
 All Things Fat and Small — Robin Hog — Hare Replacement
 Stick to It — Orson in Wonderland — For Cats Only
 Mistakes Will Happen — The Well Dweller — The Wise Man
 Star Struck — Election Daze — Dirty Business

Сезон 4 
 The Legend of Cactus Jupiter — Birthday Boy Roy — Jukebox Jon
 Squeak Previews — Dr. Jekyll & Mr. Wade — A Tall Tale
 Moo Cow Mutt — Big Bad Buddy Bird — Angel Puss
 Trial and Error — An Egg-Citing Story — Supermarket Mania
 Frankenstein Feline — Weatherman Wade — Fill-in Feline
 Polar Pussycat — Over the Rainbow — Remote Possibilities
 Night of the Living Laundromat — Fast Food — Cash and Carry
 Speed Trap — Flights of Fantasy — Castaway Cat
 Mind Over Matter — Orson at the Bat — The Multiple Choice Cartoon
 Galactic Gamesman Garfield — Sly Spy Guy — The Thing That Stayed
 Bouncing Baby Blues — The Ugly Duckling — Learning Lessons
 Robodie II — For Butter or Worse — Annoying Things
 Guaranteed Trouble — Fan Clubbing — A Jarring Experience
 The Idol of Id — Bedtime Story Blues — Mamma Manicotti
 The Pizza Patrol — The Son Also Rises — Rolling Romance
 The Animated, Automated Cartoon — It’s a Wonderful Wade — Truckin' Odie

Сезон 5 
 Home Away from Home — Rainy Day Robot — Odie the Amazing
 Home Sweet Swindler — Forget-Me-Not Newton — The Great Inventor
 Taste Makes Waist — The Wolf Who Cried Boy — Day of Doom
 Country Cousin — The Name Game — The Carnival Curse
 Renewed Terror — Badtime Story — Tooth or Dare
 The First Annual Garfield Watchers Test — Stark Raven Mad — The Record Breaker
 The Kitty Council — The Bo Show — Bad Neighbor Policy
 Canvas Back Cat — Make Believe Moon — The Creature That Lived in the Refrigerator
 Cute for Loot — The Caverns of Cocoa — Dream Date
 Airborne Odie — Once Upon A Time Warp — Bride and Broom
 Dummy for Danger — Sooner or Later — Jumping Jon
 The Worst Pizza in the History of Mankind — Jack II, The Rest of the Story — The Garfield Opera
 Cartoon Cat Conspiracy — Who Done It — The Picnic Panic
 Sound Judgment — Gross Encounters — The Perils of Penelope
 Ghost of a Chance — Roy Gets Sacked — Revenge of the Living Lunch
 Supersonic Seymour — A Mildly Mental Mix-Up — The Garfield Rap

Сезон 6 
 A Vacation from his Senses — The Incredibly Stupid Swamp Monster — Dread Giveaway
 The Wright Stuff — Orson Express — Safe at Home
 Jon the Barbarian — Uncle Roy to the Rescue — The Kitten and the Council
 Next-Door Nuisance — What’s It All About, Wade — Bigfeetz
 Canine Conspiracy — Snow Wade and the 77 Dwarfs I — The Genuine Article
 The Best Policy — Snow Wade and the 77 Dwarfs II — Fishy Feline
 The Pie-Eyed Piper — Fine-Feathered Funny Man — Sweet Tweet Treat
 The Floyd Story — How Now, Stolen Cow — The Second Penelope Episode
 Dr. Jekyll and Mr. Mouse — Payday Mayday — How to Drive Humans Crazy
 Date of Disaster — A Little Time-Off — The Longest Doze
 Stairway to Stardom — The Return of the Incredibly Stupid Swamp Monster — The Life and Times of the Lasagna Kid
 Magic, Monsters and Manicotto — The Midnight Ride o fPaul Revere’s Duck — Unreal Estate
 Lost and Foundling — Winter Wonderland — Films and Felines
 The Garfield Musical — Mind Over Mevlin — Madman Meets His Match
 Knights and Daze — Holiday Happening — Jailbird Jon
 The Third Penelope Episode — Hare Force — Garfield’s Garbage Can and Tin Pin Alley Revue

Сезон 7 
 Change of Mind — Temp Trouble — The Perfect Match
 The Legend of Johnny Ragweedseed — Grape Expectations I — Catch As Cats Can’t
 A Matter of Conscience — Grape Expectations II — Top Ten
 My Fair Feline — Double Trouble Talk — Half-Baked Alaska
 Puss in High-Tops — Egg Over Easy I — The Beast from Beyond
 Model Behavior — Egg Over Easy II — Another Ant Episode
 Guy of Her Dreams — The Discount of Monty Cristo — The Fairy Dogmother
 The Stand-Up Mouse — Daydream Doctor — Happy Garfield Day
 Sit on It — Kiddy Korner — Brainware Broadcast
 The Suburban Jungle — The Thing In The Box — The Feline Philosopher
 Thoroughly Mixed-Up Mouse — The Old Man of the Mountain — Food Fighter
 The Jelly Roger — The Farmyard Feline Philosopher — Dogmother II
 Alley Katta and the 40 Thieves — If It’s Tuesday, This Must be Alpha Centauri — Clash of Titans
 Canned Laughter — Deja Vu — The Man Who Hated Cats
 The Horror Hostess I — Newsworthy Wade — The Horror Hostess II
 Arbuckle the Invincible — The Monster Who Couldn’t Scare Anybody — The Ocean Blue

Восприятие 
Рецензент Михаил Иванов в одном из своих сборников «Видеогид» писал о мультсериале следующее:

Программа состоит из нескольких забавных эпизодов о самом ленивом коте в мире — Гарфилде. Где бы Гарфилд ни появлялся: на Диком Западе, на ферме, дома или на улице, в самых опасных приключениях его не покидает ленивое, невозмутимое и нагловатое выражение лица, простите — морды. Хуже всех, конечно, приходится его хозяину. Остроумные диалоги и неплохая анимация. Мультфильм не из самых простых, и маленькие дети могут его не понять. Рекомендуется для детей от 6 и старше.

Примечания

Ссылки 
 Гарфилд и его друзья на сайте BCDb

Мультсериалы США, запущенные в 1988 году
Мультсериалы США, завершённые в 1994 году
Экранизации комиксов США
Мультсериалы на английском языке
Мультсериалы о котах
Мультсериалы о говорящих животных
Телесериалы, сюжет которых разворачивается в Индиане
Г